Kabataş (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Kabataş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kabataş